Mother's Daughter, épisode de la série Miracles ;
 Mother's Daughter, chanson de Miley Cyrus ;
 Mother's Daughter and Other Songs, un album studio de Tunng ;
 This Mother's Daughter, un album studio de Nancy Wilson.